Мола-ди-Бари — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бари.
 Мола-ди-Бари — средневековый замок на юге Италии, в коммуне Мола-ди-Бари, в провинции Бари, в регионе Апулия.